Ко́стина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Костина, Александра Борисовна (1926—2006) — Герой Социалистического Труда.
  
 
 
 Костина, Майя Петровна (род. 1942) — советская спортсменка (парашютный спорт).
 
 Костина, Наталья Владимировна (род. 1995) — российская регбистка.
 Костина, Нина Васильевна (1934—2021) — советский и российский художник.
 Костина, Оксана Александровна (1972—1993) — советская и российская гимнастика.
 
 
 Костина, Фаина Ивановна (род. 1939) — народная артистка России.

Составная фамилия 
 Костина-Кассанелли, Наталья Николаевна (род. 1961) — украинский писатель.